Данелюк () — украинская фамилия. Известные носители:

 Данелюк, Александр Петрович (1897—1937) — революционер-интернационалист польско-украинского происхождения.
  (род. 1986) — польский хоккеист.
 Данелюк, Мирча (род. 1943) — румынский режиссёр, сценарист, актёр.

См. также 
 Данилюк